Air Belgium peut désigner :
 Air Belgium, une compagnie aérienne charter belge qui cessa ses opérations en octobre 2000 ;
 Air Belgium, une compagnie aérienne belge fondée le  qui s'occupe principalement du transport long-courrier de passagers et du fret.